Název Novgorod (rusky , nové město) nese několik měst:

 Veliký Novgorod (do roku 1999 Novgorod) – historické město v západním Rusku, sídlo Novgorodské oblasti
 Nižnij Novgorod (v letech 1932–1991 Gorkij) – město v ruském Povolží, sídlo Nižněnovgorodské oblasti
 Novgorod-Volynskij – ruský název pro město Novohrad-Volynskyj na severozápadní Ukrajině
 Novgorod-Severskij – ruský název pro Novhorod-Siverskyj na severní Ukrajině
 Novgorod-Litovskij, též Novogrudok – ruský název pro město Navahradak v severozápadním Bělorusku

další významy
 Novgorod (noviny) – periodikum vydávané ve Velkém Novgorodě
 Novgorod (bitevní loď) – ruská bitevní loď
 Novgorodská republika – středověký státní útvar, zvaný též Novgorod

Rozcestníky - místopisné jméno